Hude kan henvise til:

 steder
 Hude (Oldenburg) – by i Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Hude (Sydslesvig) – landsby og kommune i Kreis Nordfriesland, Slesvig-Holsten

 andet
 Hude (adelsslægt) – tysk uradelsslægt fra Bremen